Il doppio del torneo di tennis Open de Franche Comté 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Alexander Waske e Rogier Wassen che hanno battuto in finale Kenneth Carlsen e Gilles Elseneer 3-6, 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Julien Benneteau /  Nicolas Mahut (semifinali)
 Karsten Braasch /  Alexander Peya (semifinali)

 Emilio Benfele Álvarez /  David Škoch (primo turno)
 Stephen Huss /  Myles Wakefield (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open de Franche Comté 2004